Di seguito vengono elencati tutti gli episodi della serie anime Biancaneve, prodotta nel 1992.

Lista degli episodi

Voci correlate 
 Biancaneve (serie animata)

Biancaneve (serie animata)
Opere basate su Biancaneve